Жозе Алберту Баррозу Машаду и Кошта (род. 31 октября 1953 в Порту) — португальский футболист, играл на позиции нападающего; а также футбольный тренер.

15 из 16 сезонов своей карьеры провёл в Примейре в составе четырёх разных команд, где сыграл 301 матч и забил 37 голов. Впоследствии он начал продолжительную тренерскую карьеру.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Кошта на профессиональном уровне дебютировал в 1971 году в клубе «Академика Коимбра», сыграл 12 матчей в первом сезоне, но не спас команду от вылета. В следующем сезоне он сыграл 18 матчей и забил два гола и помог команде вернуться назад в элиту, где и выступал с клубом до 1978 года. Также провёл часть 1977 года на правах аренды в «Рочестер Лансерс» из Североамериканской футбольной лиги, где сыграл в восьми матчах и забил один гол.

Забив десять голов в сезоне 1977/78, Кошта подписал контракт с «Порту», где сформировал результативное атакующую трио с Фернанду Гомешем и Антониу Оливейрой. Он выиграл с командой шесть титулов, в том числе два национальных чемпионата, а также был признан футболистом года в Португалии (1979). Выходил на замену в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1983/84, где его клуб проиграл «Ювентусу» со счётом 2:1.

В 1980 году Кошта вместе с 15 другими игроками стал участником внутреннего конфликта. Игроки поддержали главного тренера Жозе Марию Педроту и спортивного директора Жорже Нуну Пинту да Кошту в противостоянии с президентом клуба Америко де Са. Тем не менее Кошта оставался в команде ещё пять сезонов, но после прихода Верменлинью и 17-летнего Паулу Футре он потерял место в основе команды, сыграв лишь в пяти матчах в чемпионском сезоне 1984/85.

В 1985 году он перешёл в «Витория Гимарайнш», помог клубу занять четвёртое место и получить право на участие в Кубке УЕФА. Однако следующий сезон Жозе провёл в «Маритиму», после чего закончил игровую карьеру.

Выступления за сборную 
Кошта дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Португалии 8 марта 1978 года в товарищеской игре с Францией в Париже. 20 сентября того же года он забил первый и единственный гол за сборную в ворота США, кроме него в матче никто не забивал. 28 октября 1983 он сыграл последний матч за сборную против Польши, его команда выиграла с минимальным счётом. Всего в форме Португалии сыграл 24 матча и забил один гол.

Тренерская карьера 
После ухода со спорта Жозе получил образование инженера-механика в Коимбрском университете, затем начал тренерскую карьеру. В 1989 году он недолго поработал помощником Жуки в сборной Португалии. Свой первый самостоятельный тренерский опыт он получил со своей бывшей командой «Академика Коимбра» во втором дивизионе, где он провёл один сезон.

Затем он руководил молодёжной сборной Португалии, а также помогал следующем тренеру национальной сборной, Карлушу Кейрошу. Впоследствии в качестве ассистента Кейроша он работал в «Спортинг Лиссабон» и японском клубе «Нагоя Грампус», а также сборной ОАЭ.

В конце 1990-х годов он вернулся к работе главным тренером, тренируя различные португальские клубы от третьего до первого дивизиона.

В 2005 году Кошта поехал в США, где работал техническим директором футбольной академии «США-17» из города Санта-Клара (Калифорния). В июле 2008 года он снова вернулся к работе с Кейрошом, когда присоединился к составу отдела скаутов национальной сборной Португалии, а со следующего года стал его ассистентом, поехав в этом статусе на чемпионат мира по футболу 2010.

В ноябре 2011 года Кошта был назначен главным тренером иранского клуба «Санат Нафт» до конца сезона. В мае 2012 года благодаря достижению хороших результатов его контракт был продлён ещё на один год, но в конце концов он ушёл в отставку со своего поста в конце года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 NASL stats

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Рочестер Лансерс»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Маритиму»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Академика» Коимбра
Тренеры ФК «Нагоя Грампус»
Тренеры ФК «Фамаликан»
Тренеры ФК «Варзин»
Тренеры ФК «Шавеш»
Тренеры ФК «Санат Нафт»